Frank Turner (n. 1981), cantante e compositore britannico
 Frank Rahim Turner (n. 1988), cestista statunitense